

Astronomia 
 M96 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 Bergmann No 3 M96 – pistola